Georg (Gottfried) Treviranus (1788–1868)
 Gottfried Reinhold Treviranus (1776–1836), un médecin et naturaliste allemand
 Gottfried (Reinhold) Treviranus (1891–1971), un ministre allemand
 Ludolph Christian Treviranus (1779–1864), un botaniste et naturaliste allemand
 Ludwig Georg Treviranus (1790–1869), un mécanicien et ingénieur allemand